Oekraïens voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Oekraïens voetbalelftal onder 18 (vrouwen)